Qidu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qidu (ort), Fujian, 
 Qidu (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar